Себастиан Прайc (; род. 8 февраля 1981, Ансбах) — немецкий гандболист, играющий на позиции линейного и выступающий за немецкий клуб Спринге. Выступал за сборную Германии

Карьера

Клубная 
Себастиан Прайcc воспитанник клуба Зирндорф. Прайcc начинал профессиональную карьеру в клубе ГК Эрланген. В 2001 году Себастиан Прайcc перешёл в ГК Киль. В составе ГК Киль Прайcc выиграл 2 раза чемпионат Германии. В составе ГК Киль Себастиан Прайcc сыграл во всех турнирах 180 матчей и забросил 391 голов. В 2005 году Себастиан Прайcc перешёл в Лемго. В составе Лемго Прайcc выиграл 2 раза кубок ЕГФ. В 2013 году Себастиан Прайcc перешёл в Эрланген. В 2016 году Прайcc стал игроком немецкого клуба Спринге.

В сборной 
Себастиан Прайcc выступал за сборную Германии с 2002 года по 2011 год. Себастиан Прайсс сыграл за сборную Германии 145 матч и забросил 362 мячей.

Достижения 
 Чемпион мира (2007).
 Чемпион Германии: 2002, 2005
 кубок ЕГФ: 2002, 2004, 2006, 2010

Статистика

Примечания

Ссылки 
  
  

Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Игроки ГК «Киль»
Игроки ГК «Эрланген»